

Architettura 
 Abbazia di Santa Maria di Maniace – abbazia divenuta polo museale a Bronte
 Castello Maniace – fortezza del periodo svevo a Siracusa

Geografia 
 Sicilia
 Maniace – comune della città metropolitana di Catania

Persone 
 Giorgio Maniace – generale bizantino